Николай Ковалевский:
 Ковалевский, Николай Васильевич (1841—1897) — украинский историк, педагог, общественный деятель, писатель.
 
 Ковалевский, Николай Осипович (1840—1891) — русский физиолог, ректор Казанского университета.